Эндрю Маршалл (Andrew Marshall):
 Маршалл, Эндрю (1921—2019) — американский математик и стратегический аналитик.
 Маршалл, Эндрю (род. 1967) — американский журналист.
  (род. 1954) — британский сценарист.